Too big to fail peut désigner :
 too big to fail, un concept économique qui décrit la situation d'une banque dont la faillite aurait des conséquences désastreuses ;
 Too Big to Fail, un livre de Andrew Ross Sorkin traitant de la crise bancaire et financière de l'automne 2008.

 Too Big to Fail : Débâcle à Wall Street, un téléfilm américain de Curtis Hanson